Antonio Sabatucci (1835-1920) arcivescovo cattolico italiano e diplomatico vaticano
 Francesco Sabatucci, nomi di battaglia "Cirillo" e poi "Franco" (1921-1944) – partigiano italiano
 Kevin Sabatucci (1999) – pilota motociclistico italiano